Houstoun ist der Familienname folgender Personen:
 John Houstoun (1744–1796), US-amerikanischer Politiker, Mitglied des Kontinentalkongresses
 Patrick Houstoun (1630–1696), US-amerikanischer Freimaurer 

Siehe auch:
 Houstoun House, ein ehemaliges Herrenhaus und heutiges Hotel in der schottischen Ortschaft Uphall in West Lothian
 Houston (Begriffsklärung)
 Huston (Begriffsklärung)
 Euston (Begriffsklärung)